Partido del Trabajo puede referirse a las siguientes organizaciones políticas:

 Partido del Trabajo de Albania.
 Partido del Trabajo de Bélgica.
 Partido del Trabajo (Chile).
 Partido del Trabajo de Colombia (moirista) (PTC(M)).
 Partido del Trabajo de Corea.
 Partido del Trabajo de España (PTE).
 Partido del Trabajo (Lituania) (DP).
 Partido del Trabajo (México) (PT).
 Partido del Trabajo (Países Bajos) (PvdA).
 Partido del Trabajo del Perú.
 Partido del Trabajo (Turquía).